Припор може да се отнася за:

 Припор, село в община Кочани, Република Македония;
 Припор, квартал на град Скопие, Република Македония.